Кенни Рэй Картер (род. 13 февраля, 1959 Фернфуд, Миссисипи, США) — американский предприниматель, активист в области образования и бывший тренер по баскетболу в средней школе. Картер учился в колледже в Сан-Франциско, затем в , и, наконец, в , где играл в баскетбол. Его сыграл Сэмюэл Джексон в 2005 в фильме Тренер Картер.

Биография 
Родился 13 февраля в городе Фернфуд, штат Миссисипи, США. Рос в многодетной семье, где ещё было 8 детей. В возрасте 14 лет переехал с семьей в город Ричмонд, Калифорния. С детства увлекался баскетболом. После окончания школы, поступил в «Университет Джорджа Фокса» в Орегоне, где продолжил игру в баскетбол. После возвращения в Ричмонд, он учился в «Государственном университете Сан-Франциско». Он прошёл курсы электронной коммерции в «Колледже Контра Коста» в Сан-Пабло, Калифорния. После окончания университета стал разрабатывать свой бизнес проект. Он открывает свои собственные парикмахерские и спортивный магазин.

В 1997 году стал тренером баскетбольной команды в средней школе Ричмонда. Он стал внедрять в баскетбол некоторые приемы Slamball. В середине сезона он запретил игрокам своей команды, которая ещё не испытала ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. Хотя поначалу общество было возмущено его решением, в конце концов общественное мнение изменилось, и Картера хвалили за его упорство в выработке приоритетов для своей команды. Его подход также принёс свои плоды: каждый из его игроков в «Ричмонд Ойлерс», где он тренировал с 1997 по 2002 год, окончил школу. История сезона 1999 года легла в основу фильма 2005 года «Тренер Картер», где Картера сыграл Сэмюэл Л. Джексон.

Примечания

Ссылки 
 Фильм Тренер Картер (13 января 2005 года).
Предприниматели по алфавиту
Баскетбольные тренеры США
Выпускники Университета Джорджа Фокса
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско